La résistance intérieure peut faire référence à l'organisation de la résistance durant la Première et la Seconde Guerre mondiale dans différents pays d'Europe.
 Résistance intérieure française (1939-1945)
 Résistance intérieure belge (1939-1945)